

Цешув — село в гміні Старе Боґачовіце Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Цешув — село в гміні Новоґруд-Бобжанський Зеленогурського повіту Любуського воєводства